Piaskowo – wieś w województwie pomorskim, w powiecie człuchowskim, w gminie Człuchów
 Piaskowo – wieś w województwie wielkopolskim, w powiecie szamotulskim, w gminie Ostroróg 
 Piaskowo – wieś w województwie wielkopolskim, w powiecie szamotulskim, w gminie Szamotuły 
 Piaskowo – wieś w województwie zachodniopomorskim, w powiecie gryfińskim w gminie Banie
 Piaskowo – osada w województwie zachodniopomorskim, w powiecie koszalińskim, w gminie Polanów

Zobacz też 
 Piasków